Гаєцька Ольга (1924) — громадська діячка, письменниця.
 Гаєцька-Колотило Ярина Зіновіївна — український науковець-юрист.

Прізвища